Питание:

 в биологии и медицине: питание / приём пищи 
 Питание (гидрография) — механизм поступления воды в реки, озёра, моря и др. водоёмы.
 в технике: обеспечение технического устройства материалами и/или энергией (электрической — электропитание; сжатыми газами; потоком жидкости; механический привод и др.). В том числе:
 Электропитание
 Бортовое питание (техника): электропитание в самолёте, космическом корабле (реже — других транспортных средствах, самоходных машинах и механизмах) за счёт собственных (возимых) источников энергии.
 Боепитание: механическая или автоматическая подача патронов в стрелковом оружии или снарядов для орудия (в том числе в танке, самолёте (авиапушка и пр.), на корабле).
 Питание стрелкового оружия патронами